100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Amerykanka Simone Manuel, która czasem 52,04 ustanowiła nowy rekord obu Ameryk. Srebrny medal zdobyła Australijka Cate Campbell (52,43), a brązowy Szwedka Sarah Sjöström (52,46).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 20:11 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 26 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

K